Zero () — редкие демо-записи хард-рок группы Van Halen, которые так и не вышли.

Об альбоме 
Спродюсированные Джином Симмонсом демо-записи никому не были интересны по этому сам альбом целиком не вышел, но некоторые песни попали на последующие альбомы группы, в изменённом виде, такие как:
 On Fire — Van Halen
 Woman In Love — Van Halen II (в альбоме Van Halen II слово «woman» будет во множественном числе), также на задней обложке не правильно написана длительность этой песни (3:25) 
 House In Pain — 1984, с предлогом Of вместо In
 Runnin' with the Devil — Van Halen
 She’s The Woman — A Different Kind of Truth
 Somebody Get Me A Doctor — Van Halen II
 Let’s Get Rockin' (Outta Space) — A Different Kind of Truth
 Big Trouble (Big River) — A Different Kind of Truth
 Put Out the Lights (Beats Workin') — A Different Kind of Truth

Babe, Don't Leave Me Alone так и не была выпущена.

На передней обложке изображён Эдди с сигаретой и гитарой на фоне деревянной стены/забора, а на задней обложке изображён он же, только он уже играет на гитаре, а не просто стоит с ней.

Список композиций 
Треклист неофициального выпуска на виниле 

Естественно, при попадании песни в последующий альбом, улучшалось качество.

Участники записи 
Van Halen
 Дэвид Ли Рот — вокал
 Эдди Ван Хален — гитара, бэк-вокал
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал
 Алекс Ван Хален — ударные
Продюсер
 Джин Симмонс

Примечания

Ссылки 
 https://www.discogs.com/Van-Halen-Zero/release/8029568

Альбомы Van Halen
Альбомы Дэвида Ли Рота